Рекорди України з напівмарафону визнаються Легкою атлетикою України з-поміж результатів, показаних українськими легкоатлетками на шосейній дистанції, за умови дотримання встановлених вимог.

Хронологія рекордів

Змішані забіги

Жіночі забіги

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – Напівмарафон (жінки)
 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – Напівмарафон (жінки)

Примітки

Джерела 

 

Жінки